Gatow steht für folgende Ortschaften:

 Berlin-Gatow, Ortsteil im Bezirk Spandau, Berlin
 Gatow (Schwedt/Oder), Ortsteil von Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:

 Gartow
 Gato
 Gatto